Melas (plaats), plaats in Indonesië
 Melas (star wars), personage uit Star Wars